Sven Schmid peut désigner :
 Sven Schmid (né en 1969), joueur professionnel de hockey sur glace suisse ;
 Sven Schmid (né en 1978), escrimeur allemand.